Calvin Elfring (né le  à Lethbridge, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur
Il est sélectionné par les Nordiques de Québec depuis les Paper Kings de Powell River lors du repêchage de 1994. Il décide cependant d'aller jouer pour les Tigers de Colorado College. Il y termine ses études en 1998. Il rejoint lors de la saison suivante le Pride de Pee Dee de la  mais termine la saison avec l'Express de Roanoke.

Il passe les années suivantes entre divers clubs de l'ECHL, la Ligue américaine de hockey et dans la Ligue internationale de hockey. Il poursuit ensuite sa carrière en Allemagne où il évolue pendant 12 ans. Après deux saisons avec les Belfast Giants de l', il met un terme à sa carrière en 2015.

Statistiques en carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1993-1994 ||Paper Kings de Powell River ||LHCB || || || || || || || || || ||
|-
|1994-1995 ||Tigers de Colorado College||NCAA ||43 ||3 ||23 ||26 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1995-1996 ||Tigers de Colorado College ||NCAA ||42 ||10 ||24 ||34 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1996-1997 ||Tigers de Colorado College ||NCAA ||44 ||9 ||22 ||31 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998 ||Tigers de Colorado College ||NCAA ||42 ||10 ||26 ||36 ||51 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|1998-1999 ||Pride de Pee Dee ||ECHL ||10 ||1 ||2 ||3 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Express de Roanoke ||ECHL ||40 ||8 ||16 ||24 ||41 ||11 ||3 ||5 ||8 ||10
|-
|rowspan="2"|1998-1999 ||Bears de Hershey ||LAH ||7 ||1 ||1 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Mighty Ducks de Cincinnati ||LAH ||4 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 ||Express de Roanoke ||ECHL ||63 ||6 ||40 ||46 ||92 ||4 ||1 ||0 ||1 ||6
|-
|1999-2000 ||Grizzlies de l'Utah ||LIH ||3 ||0 ||2 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 ||Lock Monsters de Lowell ||LAH ||4 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 ||Express de Roanoke ||ECHL ||70 ||16 ||37 ||53 ||79 ||5 ||0 ||2 ||2 ||0
|-
|2001-2002 ||EHC Bad Aibling ||Oberliga ||52 ||21 ||26 ||47 ||56 ||10 ||5 ||7 ||12 ||6
|-
|2002-2003 ||SC Bietigheim-Bissingen ||2. Bundesliga ||59 ||19 ||49 ||68 ||54 ||4 ||2 ||3 ||5 ||4
|-
|2003-2004 ||SC Bietigheim-Bissingen ||2. Bundesliga ||48 ||13 ||46 ||59 ||58 ||8 ||5 ||3 ||8 ||6
|-
|2004-2005 ||Straubing Tigers ||2. Bundesliga ||45 ||13 ||29 ||42 ||30 ||13 ||5 ||5 ||10 ||10
|-
|2005-2006 ||Straubing Tigers ||2. Bundesliga ||51 ||16 ||20 ||36 ||36 ||15 ||8 ||4 ||12 ||12
|-
|2006-2007 ||Straubing Tigers ||DEL ||41 ||9 ||14 ||23 ||40 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Straubing Tigers ||DEL ||56 ||9 ||18 ||27 ||50 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Straubing Tigers ||DEL ||51 ||10 ||13 ||23 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Straubing Tigers ||DEL ||51 ||8 ||15 ||23 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Straubing Tigers ||DEL ||52 ||5 ||19 ||24 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 ||Straubing Tigers ||DEL || 45|| 6|| 13|| 19|| 16|| 8|| 2|| 4|| 6|| 2
|-
|2012-2013 ||Straubing Tigers ||DEL || 40|| 4|| 13|| 17|| 73|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2013-2014 || Belfast Giants || EIHL || 59 || 13 || 35 || 48 || 40 || 4 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
|2014-2015 || Belfast Giants || EIHL || 56|| 6||22 ||28 || 47|| 4|| 0|| 1||1 ||0

Notes et références 

Naissance en avril 1976
Naissance à Lethbridge
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Nordiques de Québec
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Mighty Ducks de Cincinnati
Joueur des Lock Monsters de Lowell
Joueur des Grizzlies de l'Utah (LIH)
Joueur du Pride de Pee Dee
Joueur de l'Express de Roanoke
Joueur du EHC Straubing Tigers
Joueur des Belfast Giants
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Tigers de Colorado College